

Cinema 
 Cupid – cortometraggio muto del 1907 diretto da Arthur Gilbert
 Cupid – cortometraggio muto del 1920 interpretato da Helene Chadwick
 Cupid – film del 1997 diretto da Doug Campbell

Musica 
 Cupid – cantante statunitense
 Cupid – singolo di Sam Cooke del 1961
 Cupid – singolo di Lloyd del 2011
 Cupdid – album di Miki Matsubara del 1981

Personaggi 
 Cupid – personaggio dei fumetti della DC Comics

Televisione 
 Cupid – serie televisiva statunitense del 1998
 Cupid – serie televisiva statunitense del 2009
 Cupid – film per la televisione del 2012 diretto da Ron Oliver

Pagine correlate 
Cupido (disambigua)